ICPC - абревіатура, що означає:
 Міжнародна студентська олімпіада з програмування ()
 Independent Corrupt Practices Commission, Nigeria
  (), Велика Британія — міжнародна організація із захисту підводних кабелів, налічує понад 155 учасників із більш як 60 країн.
 , Монреаль, Канада.
 International Classification of Primary Care, a medical classification method
 Міжнародна комісія кримінальної поліції (), колишня назва Інтерполу.
 Interstate Compact on the Placement of Children, a contract among all 50 U.S. states, the District of Columbia and the Virgin Islands

Примітки 

Багатозначні терміни